72-й чемпіонат України із шахів, що проходив у Сімферополі з 3 по 12 листопада 2003 року, за швейцарською системою у 9 турів. В турнірі взяли участь 108 шахістів, з них: 14 – міжнародних гросмейстерів, 37 –  міжнародних майстрів та 1 –  майстер ФІДЕ.

Список учасників турніру очолили Павло Ельянов (6 місце в рейтинг-листі найкращих шахістів України станом на 1.10.2003 року ), Спартак Височин (8 місце) та Владислав Боровиков (10 місце). 

Чемпіоном України 2003 року вперше став 25-річний представник Донецької області Євген Мірошниченко.

 Головний суддя: Гергель В.П.  (Дніпропетровськ)

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України із шахів 2003 (жінки)

Посилання 
 Чемпіонат України 2003 року на сайті федерації шахів України
 Чемпионат Украины-2003:шаг вперед сделан, но:(итог)
Чемпионат Украины среди мужчин: зачем же лукавить, Спартак Леонидович!?
Спартак Высочин: <Лукавить не в моих правилах!> 
Всі партії чемпіонату
Результати турніру на 365chess.com
Top 100 Players October 2003 - Archive

Примітки 

Шахові турніри 2003
2003 у шахах
2003 в українському спорті
Листопад 2003
Чемпіонати України із шахів